El término Universidad Popular puede referirse a:

 Universidad Popular, institución educativa de origen civil dirigida a la educación del pueblo y la clases desfavorecidas:
Universidad Popular José Martí (1923), en honor a José Martí, en La Habana, Cuba.
Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo 2000, Argentina.
Universidad Popular Lastarria (1918), en honor a José Victorino Lastarria, Chile.

 Universidades públicas, financiadas por el Estado, con docencia reglada, reconocimiento de títulos oficial:
 Universidad Popular del Cesar (1976), Colombia.
 Universidad Popular de la Chontalpa (1995), México.